Новоиргакли́нский — посёлок в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Иргаклинский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 229 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
На 1 марта 1966 года посёлок населённый пункт входил в состав территории Иргаклинского сельсовета Нефтекумского района как посёлок плодосовхоза «Ачикулакский».

Указом Президиума ВС РСФСР от 9 февраля 1972 года посёлок плодосовхоза «Ачикулакский» был переименован в Новоиргаклинский.

Решением Ставропольского крайисполкома от 5 апреля 1972 года Иргаклинский сельский Совет вместе со всеми населёнными пунктами, включая посёлок Новоиргаклинский, был передан состав Степновского района.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 43 %, ногайцы — 26 %.

Образование 
 Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Примечания

Ссылки 
 
 посёлок Новоиргаклинский на проекте wikimapia.org 

Населённые пункты Степновского района
Переименованные населённые пункты России